Würzburg steht für:

 Würzburg, Stadt im bayerischen Regierungsbezirk Unterfranken
 Landkreis Würzburg
 Großherzogtum Würzburg
 Bistum Würzburg
 Hochstift Würzburg
 Stadt Würzburg (Schiff, 1929)
 Würzburg (Radar), ein Feuerleitradar der deutschen Luftwaffe
 Wallanlage Würzburg bei Wiesbaden

Personen:
 Hans Würzburg (1904–1983), deutscher Rechtsanwalt und Notar
 Hieronymus von Würzburg († 1651), Dompropst im Bistum Würzburg
 Kunz von Würzburg († nach 1371), erster erwähnter Landvogt der Niederlausitz
 Otto Würzburg (1875–1951), US-amerikanischer Schachkomponist, siehe Otto Wurzburg

Siehe auch:
 Würtzburg
 Wurzburg